Heimtierausweis steht für:

 EU-Heimtierausweis, ein Dokument, anhand dessen ein Heimtier in der Europäischen Union  eindeutig identifiziert werden kann
 Heimtierpass, ein Dokument nach Schweizer Recht, das bei der Ein- und Durchfuhr von bestimmten Heimtieren mitgeführt werden muss